Arsenal FC parkeerde zich in het seizoen 1993/94 op de vierde stek in de Premier League, een vooruitgang met zes plaatsen ten opzichte van het voorgaande seizoen. In de FA Cup en de League Cup wist het dit seizoen geen vuist te maken, Arsenal werd uitgeschakeld in de vierde ronde van beide toernooien – Bolton Wanderers elimineerde Arsenal in de FA Cup na het spelen van twee duels (2–2, 1–3), Aston Villa schakelde Arsenal uit in de League Cup en zou de beker ook winnen. Omdat Arsenal in het seizoen 1992/1993 de FA Cup won, mocht het aantreden in de UEFA Beker voor Bekerwinnaars. Het was de enige trofee van het seizoen, maar één met flink wat aanzien. Arsenal versloeg het Italiaanse AC Parma in de finale dankzij een doelpunt van aanvaller Alan Smith. In de FA Charity Shield ging Arsenal onderuit na een strafschoppenserie tegen regerend landskampioen Manchester United (5–4). Manchester United verlengde zijn landstitel en was voor de tweede keer kampioen van de Premier League.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Arsenal in het seizoen 1993-1994 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor: JVC
Sportmerk: Adidas

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 1993/94 onder leiding van trainer-coach George Graham speeltijd kregen in de Premier League, die nog bestond uit 42 wedstrijden.

FA Charity Shield 1993

UEFA Beker voor Bekerwinnaars

Externe link 
 Officiële site

1994
Arsenal